Маршфилд има више значења:
 Маршфилд (Масачусетс)
 Маршфилд (Вермонт)
 Маршфилд (Висконсин)
 Маршфилд (Мисури)